peut se référer à :

Toponyme 
  (二口町), quartier de la ville de Toyama ;
  (二口村), ancien village de la préfecture de Toyama ;
 Le  (二口林道), route historique de la préfecture de Yamagata ;
 Le parc naturel préfectoral Futakuchi Kyōkoku (県立自然公園二口峡谷), dans la préfecture de Miyagi :
 Les  (二口峡谷), comprisent dans le parc.

Culture 
 Futakuchi-onna, monstre du folklore japonais.

Voir aussi